Пушкарёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Пушкарёво — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Пушкарёво — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Пушкарёво — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Пушкарёво — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.
 Пушкарёво — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Пушкарёво — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Пушкарёво — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.

Украина 
 Пушкарёво — село в Великобагачанском районе Полтавской области.

См. также 
 Пушкарево 1-е 
 Пушкарево 2-е
 Пушкарёв
 Пушкарёва